Scherini är ett svenskt efternamn, som inte längre har bärare folkbokförda i  Sverige.

Personer med namnet
 Hampus Scherini (1817–1894), svesnk präst och vitterhetsidkare
 Otto Scherini (1909–2009), amerikansk svenskättad sjömilitär
 Per Leonard Scherini (1772–1848), svensk präst

Källor

Svenska efternamn